„Hajen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine i Svenska marinen:
 „Hajen” – duński torpedowiec typu Hajen z lat 90. XIX wieku
 „Hajen” – szwedzki okręt podwodny z początku XX wieku
 „Hajen” – duński torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku „Søløven”, w latach 1937–1940 pływał pod nazwą „Søridderen”, a w 1943 roku jego nazwę zmieniono na „Hajen”
 „Hajen” – szwedzki okręt podwodny typu Hajen z okresu międzywojennego
 „Hajen” – szwedzki okręt podwodny typu Hajen z lat 50. XX wieku
 „Hajen” (P551) – duński okręt patrolowy typu Flyvefisken z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy szwedzkich okrętów